Giner puede referirse a:

 Bernardo Giner de los Ríos (1888-1970), arquitecto y político español;
 Eugenio Giner (1924-1994), historietista español;
 Fernando Giner Gil (1964-), exfutbolista y entrenador español;
 Fernando Giner Grima (1964-), economista y político español;
 Francisco Giner de los Ríos (1839-1915), filósofo, pedagogo y ensayista español;
 Magda Giner (1947-), actriz española;
 Práxedes Giner Durán (1893-1978), militar y político mexicano;
 Salvador Giner (1934-), sociólogo y jurista español.